Con el título Mi hermana Elena (en inglés, My sister Eileen) hay varias producciones audiovisuales:

Películas:
Mi hermana Elena (1942) de Alexander Hall.
Mi hermana Elena (1955) de Richard Quine.

Serie:
My sister Eileen (serie), serie emitida por la CBS entre el 5 de octubre de 1960 y 5 de abril de 1961 (1 temporada, 25 episodios).